Ягвож — название рек в Республике Коми:
 Ягвож (приток Лопъю) длиной 35 км.
 Ягвож (приток Пости) длиной 28 км.
 Ягвож (приток Ягчери) длиной 12 км.